San Kono ima više značenja:
 San Kono
 San Kono (Mesina)
 San Kono (Vibo Valencija)